Trzy siostry noszące nazwisko Brontë, których powieści zaliczane są do klasyków literatury angielskiej:
 Charlotte Brontë – autorka Dziwnych losów Jane Eyre, Vilette, Shirley, Profesora
 Emily Brontë – autorka Wichrowych wzgórz
 Anne Brontë – autorka Agnes Grey, Lokatorki Wildfell Hall

 Siostry Brontë – film z 1979 w reżyserii André Téchinégo